Durchlässigkeit  steht für:

 Soziale Durchlässigkeit, eine Leichtigkeit im Wechsel zwischen Schichten oder Klassen
 Durchlässigkeit (Reiten), ein Zielkonzept der Pferdeschulung

Siehe auch:
 Permeabilität, fachsprachlich für Durchlässigkeit